Маковище — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Маковище — деревня в Каменецком районе Брестской области.

Россия 
 Маковище — деревня в Шимском районе Новгородской области.

Украина 
 Маковище — село в Макаровском районе Киевской области.